Tenisový turnaj WTA Gastein Ladies 2012, oficiálním názvem NÜRNBERGER Gastein Ladies 2012, se konal ve dnech 9. až 17. června v rakouském Bad Gasteinu na otevřených antukových dvorcích jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Německá hráčka Julia Görgesová vstupovala do turnaje stejně jako v předchozím ročníku z pozice nejvýše nasazené tenistky a podruhé v řadě byla vyřazena v úvodním kole.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Julia Görgesová (1. kolo)
  Yanina Wickmayerová (finále)
  Xenija Pervaková (semifinále)
  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Petra Martićová (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová (2. kolo)
  Alizé Cornetová (vítězka)
  Johanna Larssonová (čtvrtfinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Barbara Haasová
  Nicole Rottmannová
  Yanina Wickmayerová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Jana Čepelová
  Dia Jevtimovová
  Richel Hogenkampová
  Chichi Schollová

 Odhlášení 
  Sara Erraniová (únava)
  Polona Hercogová
  Sílvia Solerová Espinosová
  Aleksandra Wozniaková
  Eva Birnerová (zranění pravého stehna)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=7
| RD1-team1= Alizé Cornetová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Xenija Pervaková
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Mandy Minellaová
| RD1-score3-1=63
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2/WC
| RD1-team4= Yanina Wickmayerová
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=7
| RD2-team1= Alizé Cornetová
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=77
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2/WC
| RD2-team2= Yanina Wickmayerová
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=61
| RD2-score2-3= 
}}

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= J Larsson
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= J Čepelová
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=61
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= N Bratčikova
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Craybas
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Tomljanović
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Minella
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2='6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Domachowska
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08=

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Anna-Lena Grönefeldová /  Petra Martićová (finále)
  Irina-Camelia Beguová /  Mandy Minellaová (čtvrtfinále)
  Eva Birnerová /  Alizé Cornetová (odstoupily)
  Jill Craybasová /  Julia Görgesová (vítězky)
  Darija Juraková /  Katalin Marosiová ''(semifinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Gastein Ladies
Tenis v Rakousku v roce 2012